Чемпионат мира по трековым велогонкам 1901 года прошёл с 7 по 14 июля в Берлине (Германская империя).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1901
Июль 1901 года
Международные спортивные соревнования в Берлине
Велоспорт в Германии